Вісенте Валькарсе (* 1974) — іспанський футболіст, захисник, відомий виступами за клу «Малага».
 Луїс Валькарсе (* 1993) — іспанський футболіст, гравець клубу «Алькоркон».
 Пабло Валькарсе (* 1993) — іспанський футболіст, фланговий півзахисник клубу «Понферрадіна».

 Вега-де-Валькарсе — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
іспанські прізвища